

Patronyme

Ogawa Suketada (1549-1601), daimyo du Japon féodal ;
 Ogawa Kazumasa (1860-1929), photographe, imprimeur et éditeur ;
 Ogawa Mokichi (1868-1938), peintre ;
 Gōtarō Ogawa (1876-1945), économiste et homme politique ;
 Mimei Ogawa (1882-1961), écrivain, auteur de célèbres contes de fée ;
 Gesshū Ogawa (1891-1967), photographe ;
 Seiyō Ogawa (1894-1960), photographe, imprimeur et éditeur ;
 Toranosuke Ogawa (1897-1967), acteur japonais ;
 Makoto Ogawa (1917), as de l'aviation ;
 Kunio Ogawa (1927-2008), écrivain ;
 Seiji Ogawa (1934-), biophysicien et neuroscientifique ;
 Shinsuke Ogawa (1935-1992), réalisateur de documentaires ;
 Mayumi Ogawa (1939-), actrice et chanteuse ;
 Shinji Ogawa (1941-215), acteur ;
 Yōko Ogawa (1962-), écrivaine ;
 Noriko Ogawa (1962-), pianiste de musique classique ;
 Masaru Ogawa (1964-), patineur artistique japonais ;
 Yoshinari Ogawa (1966-), catcheur ;
 Naoya Ogawa (1968-), judoka reconverti dans le catch professionnel et le combat libre ;
 Tetsuya Ogawa (1969-), bassiste ;
 Noriko Ogawa (1973-), actrice et chanteuse de J-pop ;
 Ito Ogawa (1973-), écrivaine ;
 Kazuo Ogawa, joaillier ;
 Seiichi Ogawa (1970-), footballeur ;
 Masaki Ogawa (1975-), footballeur ;
 Yoshizumi Ogawa (1984-), footballeur ;
 Makoto Ogawa (1987-), actrice et chanteuse ;
 Keijiro Ogawa (1992-), footballeur ;
 Mana Ogawa (1993-), actrice et chanteuse ;
 Saki Ogawa (1996-), chanteuse ;
 Ryoya Ogawa (1996-), footballeur professionnel japonais ;
 Kazusa Ogawa (1997-), judokate handisport ;
 Megumi Ogawa, footballeuse japonaise.

Carlton Ogawa (1934-2006), rameur.

Toponymes 

 Ogawa, bourg de la préfecture de Saitama ;
 Ogawa, village de la préfecture de Nagano ;
 domaine d'Ogawa, han féodal situé dans la province d'Owari ;
 mont Ogawa, montagne située à la limite des préfectures de Nagano et Yamanashi.